Глебовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Глебовская волость (Переславский уезд) — в составе Владимирской губернии, Переславский уезд
 Глебовская волость (Московская губерния) — в составе Московской губернии, Коломенский уезд (упразднена в 1929)
 Глебовская волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии, Чембарский уезд
 Глебовская волость (Михайловский уезд) — в составе Рязанской губернии, Михайловский уезд
 Глебовская волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии, Лужский уезд
 Глебовская волость (Рыбинский уезд) — в составе Ярославской губернии, Рыбинский уезд